Timbarra River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Timbarra River (Clarence River), Nebenfluss des Clarence River in New South Wales
 Timbarra River (Tambo River), Nebenfluss des Tambo River in Victoria